Bottasso ist der Name von:

 Enzo Bottasso (1918–1998), italienischer Bibliothekar
 Matteo Bottasso (1878–1918), italienischer Mathematiker	
 Leandro Bottasso (* 1986), argentinischer Radsportler
 Simone Bottasso, italienische Accordéonspielerin
 Anna Bottasso, Forscherin